Cuvântul nisiparniță se poate referi la:
Vas mic cu nisip care se presăra peste cerneala proaspătă după scriere.
Clepsidră
Denumire alternativă a peștelui Nisipariță

Referințe

Dezambiguizare